Marek Rodák (ur. 13 grudnia 1996 w Koszycach) – słowacki piłkarz, reprezentant Słowacji, występujący na pozycji bramkarza w angielskim klubie Fulham F.C.

Życiorys

Kariera klubowa 
Marek Rodák jest wychowankiem FC VSS Košice i Fulham F.C. 9 stycznia 2015 został wypożyczony na dwa miesiące do angielskiego klubu Farnborough F.C. z Conference South, od 15 stycznia 2016 przez sezon grał dla Welling United F.C. z National League. 13 stycznia 2017 został wypożyczony do Accrington Stanley F.C. z EFL League Two, gdzie grał do końca sezonu. Następnie w 2017 i ponownie w 2018 wypożyczany był do Rotherham United F.C. (EFL League One i EFL Championship).

Kariera reprezentacyjna 
Reprezentant Słowacji w kategoriach U-17, U-19 i U-21.

Do seniorskiej reprezentacji Słowacji został powołany w 2018, ale jego debiut nastąpił 7 września 2020 na stadionie Netanja w zremisowanym 1:1 meczu Ligi Narodów UEFA z Izraelem. Wystąpił także 8 października 2020 na stadionie w Bratysławie w wygranym po rzutach karnych 4:2 meczu barażowym do UEFA Euro 2020 z Irlandią.

Statystyki

Klubowe 
 Stan na 2 listopada 2020

Sukcesy

Klubowe 
 Rotherham United F.C.
 Zwycięzca EFL League One: 2018
 Fulham F.C.
 Zwycięzca EFL Championship: 2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Marek Rodák w bazie fulhamfc.com 
 Marek Rodák w bazie uefa.com 

Reprezentanci Słowacji w piłce nożnej
Piłkarze Fulham F.C.
Piłkarze Rotherham United F.C.
Ludzie urodzeni w Koszycach
Urodzeni w 1996
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020